Пе́рвая ли́га — название ряда соревнований по разным видам спорта. В СССР и постсоветских странах первая лига, как правило, является вторым уровнем соревнований после .

Футбольные турниры 
 Первая лига Австрии по футболу (название в сезонах 2002/03—2017/18; нынешнее название — Вторая лига)
 Первая лига Армении по футболу
 Первая лига Белоруссии по футболу
 Первая лига Грузии по футболу
 Первая лига Казахстана по футболу
 Первая лига Китая по футболу
 Первая лига Латвии по футболу
 Первая лига Литвы по футболу
 Первая лига Польши по футболу
 
 Первая футбольная лига Федерации Боснии и Герцеговины
 Первая лига Республики Сербской по футболу
 Первая лига Сербии по футболу
 Первая лига Словакии по футболу (название в сезонах 2006/07—2010/11; нынешнее название — Вторая лига)
 Первая лига СССР по футболу
 Первая лига чемпионата Таджикистана по футболу
 Первая лига Турции по футболу
 Первая лига Украины по футболу
 Первая лига Узбекистана по футболу (Д-2, нынешнее название — Про-лига)
 Первая лига Узбекистана по футболу (Д-3, с 2020 — вместо Про-лиги Б)
 Первая лига Эстонии по футболу
 Первая лига (Югославия)
 Первая лига России по футболу
 Первая Футбольная лига Англии — третий дивизион Англии
 Македонская первая лига — высший дивизион Македонии
 Первая лига Словении — высший дивизион Словении
 Первая лига Хорватии — высший дивизион Хорватии
 Первая лига Промоушен — третий дивизион Швейцарии
 Первая лига Шотландии по футболу — третий дивизион Шотландии

Мини-футбольные турниры 
 Первая лига чемпионата России по мини-футболу

Баскетбольные турниры 
 Первая лига (баскетбол) — четвёртый уровень в российском баскетболе
 Первая баскетбольная лига — одна из «младших» баскетбольных лиг Северной Америки

Хоккейные турниры 
 Первая польская хоккейная лига
 Словацкая первая лига

Другие значения 
 Первая лига КВН

См. также